Długokąty peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Długokąty, village du powiat de Mława
 Długokąty, village du powiat de Żyrardów

dans  la voïvodie de Basse-Silésie
 Długokąty, village